

Codici 
 YW – codice vettore IATA di Air Nostrum

Altro 
 yW – simbolo dello yoctowatt
 YW – simbolo dello yottawatt